Miragaia ist der Name mehrerer Orte in Portugal:
 Miragaia (Lourinhã), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lourinhã
 Miragaia (Porto), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Porto

sowie von Miragaia (Dinosaurier), dessen fossile Überreste bei Miragaia (Lourinhã) gefunden wurden.